Перро́-Гіре́к, Перро-Ґірек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 155 км на північний захід від Ренна, 60 км на північний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3993 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7826,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки

Посилання 
 Перро-Гірек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Перро-Гірек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор